Sublette kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sublette (Illinois)
Sublette (Kansas)